Dharam Singh (1919–2001) – indyjski hokeista na trawie, złoty medalista olimpijski z 1952
 Dharam Singh (ur. 1937) – indyjski hokeista na trawie, złoty medalista olimpijski z 1964
 N. Dharam Singh – indyjski polityk